Брусница-Мала — топоним:

 Брусница-Мала — село в общине Брод Республики Сербской.
 Брусница-Мала — село в общине Оджак Федерации Боснии и Герцеговины.